Мейстер — фамилия.

Известные носители:
 
 Мейстер, Виктор Викторович (1947—2021) — аким города Аркалык (1990—1992).
 Мейстер, Георгий Карлович (1873—1938) — советский учёный в области селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых культур.
 Мейстер, Яков Готлибович (род. 1955) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2008).

См. также 
 Майстер